Een verkeersweg:
 N100 (Frankrijk)
 N100a (Frankrijk)
 N100b (Frankrijk)
 N100c (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing